Масаиньяш (Белмонти) — район в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку.
 Масаиньяш (Гуарда) — район в Португалии, входит в округ Гуарда.